Дми́трий Петро́вич Воробьёв:
 Воробьёв, Дмитрий Петрович (получил известность под фамилией Бор-Раменский; 1889—1965) — русский советский писатель, прозаик, педагог.
 Воробьёв, Дмитрий Петрович (1906—1985) — советский ботаник.